Landhockeyturneringen vid olympiska sommarspelen 1976 avgjordes i Molson Stadium, Montréal.

Medaljfördelning

Medaljtabell

Grupper
Turnering innehöll sex lag i en grupp.

Grupp A: 

Grupp B:

Gruppspel

Grupp A

Söndagen den 18 juli 1976

Måndagen den 19 juli 1976

Tisdagen den 20 juli 1976

Onsdagen den 21 juli 1976

Torsdagen den 22 juli 1976

Fredagen den 23 juli 1976

Lördagen den 24 juli 1976

Söndagen den 25 juli 1976

Måndagen den 26 juli 1976 - Återspel

Grupp B

Söndagen den 18 juli 1976

Måndagen den 19 juli 1976

Tisdagen den 20 juli 1976

Onsdagen den 21 juli 1976

Torsdagen den 22 juli 1976

Fredagen den 23 juli 1976

Lördagen den 24 juli 1976

Måndagen den 26 juli 1976 - Återspel

Placeringsmatcher

Spelträd

Spel om nionde- till elfteplats

Spel om femte- till sjundeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Play-off
Onsdagen den 28 juli 1976 - Nionde till tolfteplats

Torsdagen den 29 juli 1976 - Match om nionde plats

Torsdagen den 29 juli 1976 - Match om elfte plats

Torsdagen den 29 juli 1976 - Femte till åttonde plats

Fredagen den 30 juli 1976 - Match om sjunde plats

Fredagen den 30 juli 1976 - Match om femte plats

Semifinaler
Onsdagen den 28 juli 1976

Bronsmatch
Fredagen den 30 juli 1976

Final
Fredagen den 30 juli 1976

Referenser